Helmsley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Helmsley, village et paroisse civile du district de Ryedale dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre.

Patronyme 
 Harry Helmsley (1909-1997), magnat de l'immobilier américain ;
 Leona Helmsley (1920-2007), magnat de l'immobilier américain, épouse de Harry Helmsley.

Sport 
 McMahon-Helmsley Faction (également appelée McMahon-Helmsley Regime ou McMahon-Helmsley Era), clan de catcheurs américains.

Pseudonyme 
 Hunter Hearst Helmsley, nom de ring de Paul Michael Lévesque (1969-), plus connu sous le pseudonyme Triple H ;
 Stephanie McMahon-Helmsley, nom de ring de la catcheuse américaine Stephanie McMahon.

Architecture 
 Helmsley Building, building de New York aux États-Unis dans le quartier du midtown Manhattan.

Patronyme anglais